Rejon iwaniwski (obwód chersoński)
 Rejon iwaniwski (obwód odeski)

Zobacz też:
 Rejon janowski